

Patronyme 

 Emmanuel-Philibert de Pingon, personnalité du duché de Savoie ;
 Jean de Pingon, fondateur de la Ligue savoisienne.